Orasmaa ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mika Orasmaa, finnischer Kameramann
 Sanni Orasmaa (* 1972), finnische Jazzmusikerin und Schauspielerin